

Patronyme 

 Andi Knoll (1972-), animateur de télévision et radio autrichien.
 Andrew H. Knoll (1951-), paléontologue britannique.
 Christoph Knoll (1563-1630), pasteur allemand et poète luthérien. 
 Florence Knoll (1917-2019), architecte et designer américaine.
 Hans Knoll  (1914-1955), homme d'affaires allemand, fondateur de la société de mobilier Knoll international. 
 Hermann Knoll (1931-2015), joueur professionnel et entraîneur autrichien de hockey sur glace.
 John Knoll (1962-), informaticien américain, concepteur avec son frère Thomas du logiciel Adobe Photoshop.
 Max Knoll (1897-1969), ingénieur en électricité allemand co-inventeur du microscope électronique à transmission.
 Mireille Knoll, née Kerbel (1932-2018), rescapée de la Shoah, victime d’un meurtre antisémite.
 Silke Knoll (1967-), athlète allemande spécialiste du 200 mètres.
 Thomas Knoll (1960-), informaticien américain, créateur avec son frère John du logiciel Adobe Photoshop.
 Xenia Knoll (1992-), joueuse de tennis suisse.

Toponyme 

 Le Bluff Knoll, sommet australien relevant de la chaîne de Stirling, en Australie-Occidentale
 Pine Knoll Shores, ville américaine située dans le comté de Carteret dans l'État de Caroline du Nord.

Autres 
 Knoll, entreprise américaine fabriquant du mobilier et matériel de bureau.
 Blue Bell Knoll, album du groupe Cocteau Twins (1988).
 Meurtre de Mireille Knoll à Paris en 2018.

Voir aussi 
 Knol